Les Petits Oiseaux est le titre de plusieurs œuvres :
Les Petits Oiseaux, comédie théâtrale en 3 actes d'Eugène Labiche et Alfred Delacour, représentée pour la  à Paris au Théâtre du Vaudeville le .
Les Petits Oiseaux, roman d'Anaïs Nin publié en 1979.